Брвник може бити:

 Брвник (Домаљевац-Шамац), насељено мјесто у општини Домаљевац-Шамац, Федерација БиХ, БиХ
 Брвник (Шамац), насељено мјесто у општини Шамац, Република Српска, БиХ